Ellington é uma cidade localizada no estado americano de Missouri, no Condado de Reynolds.

Demografia 
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 1045 habitantes.
Em 2006, foi estimada uma população de 1006, um decréscimo de 39 (-3.7%).

Geografia 
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de
3,7 km², dos quais 3,7 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água. Ellington localiza-se a aproximadamente 230 m acima do nível do mar.

Localidades na vizinhança 
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 32 km ao redor de Ellington.

Ligações externas 
 

Cidades do Missouri